Eurylepta är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Ehrenberg 1831. Eurylepta ingår i familjen Euryleptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Eurylepta